Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1984 года среди мужчин проходили 29 июля — 14 августа на стадионе «Уэйнгарт» в Лос-Анджелесе.

В турнире участвовали 12 команд. Четыре представляли Европу (Великобритания, Испания, Нидерланды, ФРГ), три — Азию (Индия, Малайзия, Пакистан), по две — Северную Америку (Канада, США) и Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия), одна — Африку (Кения).

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на две группы. Те, кто занял в группе 1-2-е места, вышли в полуфинал, занявшие 3-4-е места — в плей-офф за 5-8-е места, занявшие 5-6-е места — в плей-офф за 9-12-е места.

Чемпионом третий раз в истории и впервые с 1968 года стала сборная Пакистана, в дополнительное время победившая в финале сборную ФРГ — 2:1.

Бронзовые медали достались сборной Великобритании, которая в матче за 3-4-е места выиграла у сборной Австралии — 3:2. Британцы завоевали первую медаль олимпийского хоккейного турнира с 1952 года.

Лучшим снайпером турнира стал пакистанец Хассан Сардар, забивший 10 мячей.

Медалисты

Результаты

Группа А

Группа B

Турнир за 9-12-е места

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 11-12-е места

Матч за 9-10-е места

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
10 мячей

 Хассан Сардар

8 мячей

 Терри Уолш

7 мячей

 Шон Керли

6 мячей

 Мервин Фернандис
 Винит Кумар Шарма

5 мячей

 Найджел Пэтмор
 Карлос Рока
 Манзур Хуссейн

4 мяча

 Хайме Арбос
 Росс Ратледж
 Том ван т’Хек
 Питер Даджи
 Хайнер Допп

3 мяча

 Питер Хэзелхёрст
 Мухаммад Шахид
 Парминдер Сингх Саини
 Сес Ян Дипевен
 Тис Крёйзе
 Брайан Спенсер
 Гэри Ньютон

2 мяча

 Крейг Дэвис
 Боб Кэттралл
 Жоакин Карвалью
 Ники Сандху
 Лукас Алубаха
 Кристофер Отамбо
 Оу Сон Гэи
 Сарджит Сингх Киндан
 Там Чу Сен
 Мартен ван Гримберген
 Хидде Крёйзе
 Лори Галлен
 Артур Паркин
 Ханиф Хан
 Дрю Стоун
 Штефан Блёхер
 Карстен Фишер
 Михаэль Петер

1 мяч

 Колин Бэтч
 Пол Барбер
 Стив Бэтчелор
 Ричард Доддс
 Джеймс Дати
 Зафар Икбал
 Чаранджит Кумар
 Хардип Сингх
 Игнасио Кобос
 Сантьяго Мальгоса
 Эрни Чолакис
 Тревор Порритт
 Майкл Чу
 Фу Кит Сон
 Шурентхеран Муругесан
 Петер ван Асбек
 Эваут ван Асбек
 Тео Дойер
 Рене Классен
 Стюарт Гримшоу
 Грант Маклеод
 Питер Мискиммин
 Халид Хамид
 Калимулла Хан
 Феликс Крулль
 Томас Рек
 Эккхард Шмидт-Оппер
 Маркку Славик

Ссылки 

 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Итоги соревнований на сайте FIH

Примечания 

Соревнования по хоккею на траве в США
Международные соревнования по хоккею на траве в США